Adhémar est la forme romanisée du germanique Athalmar / Adalmar composé de adal signifiant « noble », et mar « célèbre ». C'est une forme panoccitane, correspondant au patronyme languedocien Azémar.

Personnalités désignées par ce prénom 

 Adhémar de Chabannes (~989-1034), historien français
 Adhémar Fabri, parfois nommé par erreur Adhémar de La Roche, évêque de Genève au

Prénom

Patronyme 

familles
 familles d'Adhémar ;

personnalités
 Abel d'Adhémar (v.1812-1851), compositeur français ;
 Jean Adhémar, historien de l’art ;
 Maylis Adhémar (1985-), écrivaine et journaliste française.

Références

Voir aussi 
 Adhémar ou le Jouet de la fatalité, film français
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin